Радоши могу бити:

 Радоши (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Радоши (Метлика), насељено мјесто у општини Метлика, Република Словенија
 Радоши Код Жбандаја, насељено мјесто града Пореча, Република Хрватска